El nombre Hierocles puede referirse a:

 Hierocles, personaje de la obra La paz, de Aristófanes (s. V a. C.).
 Hierocles, filósofo estoico del s. II d. C.
 Hierocles (muerto en 222 d. C.), esclavo, auriga y amante del emperador romano Heliogábalo.
 Sossianus Hierocles (siglos III-IV d. C.), procónsul de Abisinia y Alejandría durante el reinado de Diocleciano.
 Hierocles (probablemente del siglo IV d.C.), coeditor de Philogelos.
 Hierocles de Alejandría, escritor neoplatónico griego de comienzos del siglo V d. C.
 Hierocles (veterinario), jurisconsulto y veterinario griego del s. V d. C.
 Hierocles, geógrafo bizantino, autor de Synecdemus (siglo VI d. C.).